Graben se poate referi la:

Graben (geologie), porțiune scufundată a scoarței terestre, de formă alungită și mărginită de falii paralele

Geografie
Graben, Bayern, comună din districtul Augsburg
Graben, Elveția, comună din cantonul Berna
Graben, Slovenia, localitate din Slovenia
Graben, Baden-Württemberg, localitate din comuna Graben-Neudorf, Baden-Württemberg
Graben, Viena, o stradă din Viena

Persoane
House of Graben von Stein, familie nobilă autriacă
Andreas von Graben (d. 1463), cavaler carintian
Friedrich II von Graben (d. before 1463), nobil autriac
Rosina von Graben von Rain (d. 1534 (?)), nobilă autriacă
Ulrich II von Graben (d. about 1361), nobil autriac
Ulrich III von Graben (d. 1486), nobil autriac
Virgil von Graben (d. 1507), nobil autriac, fiul lui Andreas
Wolfgang von Graben (d. 1521), oficial austriac, fiul lui Ulrich III

Vezi și
Grabner